Il singolare  dello  Sanremo Tennis Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Diego Junqueira era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Kevin Anderson ha battuto in finale 2–6, 6–2, 7–5 Blaž Kavčič.

Teste di serie

  Ilija Bozoljac (quarti di finale)
  Pere Riba (primo turno)
  Filippo Volandri (primo turno)
  Jesse Huta Galung (primo turno)

 Tomas Tenconi (secondo turno)
 Miguel Ángel López Jaén (quarti di finale)
 Kevin Anderson (campione)
 Jurij Ščukin (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Sanremo Tennis Cup 2009